Tinussarfik bezeichnet:
 Tinussarfik (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tinussarfik (Bucht, Qaanaaq), Bucht im Distrikt Qaanaaq, Grönland